Chasselay (Isère)
 Chasselay (Rhône)